Persephone (griechisch Περσεφόνη) bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Persephone, eine Fruchtbarkeitsgöttin und Göttin der Unterwelt; bei den Römern Proserpina genannt
 Persephone (Tochter des Minyas), Gemahlin des Iasios 

Songtitel:
 Persephone auf There’s the Rub von Wishbone Ash
 Persephone auf Treasure von Cocteau Twins
 Persephone auf Within the Realm of a Dying Sun von Dead Can Dance 
 Persefone auf Sorceress von Opeth

Außerdem:
 einen Hauptgürtel-Asteroiden, siehe (399) Persephone
 eine Dramenfigur eines Theaterstücks von Paul Gurk, siehe Persephone (Gurk)
 Perséphone, ein Melodrama von Igor Strawinsky
 Persephone oder der Ausgleich der Welten, Oper von Günter Neubert, Libretto Carl Ceiss, (1990–1995)
 eine Neoklassik-Band, siehe Persephone (Band)

Siehe auch:
 Persefone